La rue Racine est un nom de rue qui peut faire référence notamment à :
 la rue Racine à Paris
 la rue Racine à Nantes
 la rue Racine à Montpellier
 la rue Racine à Rouen
 la collection « Rue Racine » des éditions Flammarion (en raison du siège historique parisien de l'éditeur situé au 26)

Racine Rue